Суперкубок Бельгії з футболу 2016 — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 липня 2016 року між чемпіоном Бельгії «Брюгге» та переможцем кубку «Стандардом» із Льєжа.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt  

2016
Бельгія
Липень 2016
2016 у бельгійському спорті